Piechowski oder von Piechowski ist der Familienname folgender Personen:

 Kazimierz Piechowski (1919–2017), polnischer KZ-Häftling und Widerstandskämpfer
 Laurin von Piechowski (* 1994), deutscher Fußballspieler